Émile Dezaunay (1854-1938), peintre français ;
 Guy Dezaunay (1896-1964), peintre français, fils du précédent.